Куигли (Квигли) — фамилия. Известные носители:
 Куигли, Годфри (1923—1994) — ирландский актёр и продюсер.
 Квигли, Джоан (1927—2014) — американская астролог и писательница.
 Куигли, Кэрролл (1910—1977) — историк, крупный учёный и теоретик эволюции цивилизаций.
 Куигли, Линнея (род. 1958) — американская модель и актриса, наиболее известная как «королева крика» в фильмах категории «Б».
 Куигли, Маргарет Дениз (также Ли Ми Ки, более известна как Мэгги Кью; род. 1979) — актриса и модель вьетнамского происхождения.
 Куигли, Элли (род. 1986) — американская профессиональная баскетболистка.

См. также 
 Шкала Куигли